|}
Die Bahnstrecke Heerhugowaard–Hoorn ist eine Eisenbahnstrecke zwischen Heerhugowaard und Hoorn in den Niederlanden (Provinz Noord-Holland). Sie ist eine Querverbindung zwischen den Bahnstrecken Den Helder–Amsterdam und Zaandam–Enkhuizen. Die Streckenlänge beträgt etwa 16 Kilometer.

Geschichte 
Die Bahnstrecke wurde am 1. Oktober 1898 von der Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij gebaut, um im Norden eine Querverbindung zwischen den obgenannten Bahnstrecken zu gewähren. Die Strecke wird momentan zweimal in der Stunde von einem Sneltrein von Den Haag nach Hoorn befahren.

Weblinks 

 Spoorlijn Heerhugowaard - Hoorn. In: <martijnvanvulpen.nl (niederländisch).

Bahnstrecke in den Niederlanden
Bahnstrecke HeerhugowaardHoorn